Demargne ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Demargne (1870–1912), französischer Klassischer Archäologe
 Pierre Demargne (1903–2000), französischer Klassischer Archäologe und Althistoriker